Mialet – település Franciaország Dordogne megyéjében
Mialet – település Franciaország Gard megyéjében